Lac des Cèdres peut se référer à :

Hydronymes



Lac des Cèdres

Grand lac des Cèdres, lac dans Belle-Rivière (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 30" Nord; 71° 48' 07" Ouest.
Grand lac des Cèdres, lac dans Messines (Québec) (municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 18' 04" Nord; 76° 06' 54" Ouest.
Lac aux Cèdres, lac dans Portneuf (ville), MRC Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 52' 20" Nord; 72° 06' 47" Ouest.
Lac aux Cèdres, lac dans Saint-Guy (municipalité), MRC Les Basques, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 05' 15" Nord; 68° 42' 59" Ouest.
Lac aux Cèdres, lac dans Rivière-Mouchalagane (territoire non organisé), Caniapiscau, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 52° 02' 24" Nord; 67° 07' 11" Ouest.
Lac aux Cèdres, lac dans Forestville (ville), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 50' 12" Nord; 69° 06' 33" Ouest.
Lac aux Cèdres, lac dans Lac-Lenôtre (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 21' 49" Nord; 75° 43' 16" Ouest.
Lac aux Cèdres, lac dans Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 26' 04" Nord; 75° 37' 02" Ouest.
Lac aux Cèdres, dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 22' 40" Nord; 72° 43' 54" Ouest.
Lac aux Cèdres, lac dans Rimouski (ville), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 15" Nord; 68° 29' 47" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-Eugène-de-Ladrière (municipalité de paroisse), Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 16' 02" Nord; 68° 42' 12" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Lac-Huron (territoire non organisé), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 06' 27" Nord; 68° 10' 38" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-David-de-Falardeau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 37' 11" Nord; 71° 02' 20" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-David-de-Falardeau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 39' 31" Nord; 71° 12' 32" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Sainte-Hedwidge (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 24' 56" Nord; 72° 16' 16" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Normandin (Québec) (ville), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 49' 39" Nord; 72° 38' 37" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Lac-Nilgaut (territoire non organisé), Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 55' 34" Nord; 77° 46' 04" Ouest.
Lac Cèdres, lac dans Lac-Nilgaut (territoire non organisé), Pontiac (municipalité régionale de comté), MRC Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 19' 40" Nord; 76° 30' 51" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 00' 32" Nord; 76° 39' 17" Ouest.
Lac Cèdres, lac dans Godbout (municipalité de village), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 20' 12" Nord; 67° 39' 12" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Baie-Comeau (ville), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 19' 30" Nord; 68° 17' 58" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Baie-Trinité (municipalité de village), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 22' 22" Nord; 67° 26' 14" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Longue-Rive (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 35' 51" Nord; 69° 18' 26" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 48' 04" Nord; 70° 46' 32" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Larouche (Québec) (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 28' 14" Nord; 71° 30' 50" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-Lazare (Québec) (ville), MRC Vaudreuil-Soulanges (municipalité régionale de comté), Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 24' 16" Nord; 74° 07' 53" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Picard (Québec) (territoire non organisé), Kamouraska (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 37' 51" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Baie-Sainte-Catherine (municipalité), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 05' 18" Nord; 69° 56' 02" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Mont-Élie (Québec) (territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 44' 46" Nord; 70° 17' 20" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-Malachie (municipalité de paroisse), MRC Bellechasse, Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 35' 20" Nord; 70° 42' 55" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Chandler (Québec) (ville), MRC Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 16' 23" Nord; 64° 51' 09" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Cloridorme (municipalité de canton), MRC La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 08' 33" Nord; 64° 51' 01" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Lac-Normand (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 59' 55" Nord; 73° 11' 28" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Rivière-de-la-Savane (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 13' 49" Nord; 73° 56' 22" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-Christophe-d'Arthabaska (municipalité de paroisse), MRC Arthabaska, Centre-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 00' 22" Nord; 71° 53' 34" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Cayamant (municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 04' 32" Nord; 76° 11' 19" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Notre-Dame-du-Laus (municipalité), Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 07' 23" Nord; 75° 37' 44" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Mont-Laurier (ville), Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 32' 51" Nord; 75° 44' 30" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Montpellier (municipalité), MRC Papineau (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 54' 29" Nord; 75° 23' 11" Ouest.
Lac des Cèdres (rivière des Cèdres), lac dans Ferland-et-Boilleau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 14' 24" Nord; 70° 44' 40" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Entrelacs (Québec) (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 06' 42" Nord; 74° 03' 05" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-Damien (municipalité de paroisse), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 25' 01" Nord; 73° 33' 28" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-Zénon (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 26' 30" Nord; 73° 38' 18" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Lac-Matawin (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 01' 39" Nord; 74° 27' 13" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-Guillaume-Nord (territoire non organisé), Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 18' 37" Nord; 73° 56' 34" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-Alexis (Québec) (municipalité), MRC Montcalm (municipalité régionale de comté), Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 57' 55" Nord; 73° 41' 32" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Saint-Hippolyte (Québec) (municipalité), MRC La Rivière-du-Nord, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 52' 45" Nord; 73° 56' 05" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans Wentworth-Nord (municipalité), MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 47' 42" Nord; 74° 31' 39" Ouest.
Lac des Cèdres, lac dans La Minerve (Québec) (municipalité), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 15' 21" Nord; 74° 52' 36" Ouest.
Petit lac des Cèdres, lac dans Notre-Dame-du-Laus (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 12' 06" Nord; 75° 33' 55" Ouest.
Petit lac des Cèdres, lac dans Belle-Rivière (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 13' 06" Nord; 71° 47' 55" Ouest.
Petit lac des Cèdres, lac dans Saint-Damien (municipalité de paroisse), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 25' 13" Nord; 73° 33' 35" Ouest.
Petit lac des Cèdres, lac dans Messines (Québec) (municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 17' 30" Nord; 76° 04' 49" Ouest.
Petit Lac des Cèdres, lac dans Rivière-Mouchalagane (territoire non organisé), MRC Caniapiscau, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 57' 42" Nord; 67° 04' 03" Ouest.
Lac du Jaseur des Cèdres, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 02' 29" Nord; 75° 08' 00" Ouest.
Chemin du Lac-aux-Cèdres, chemin dans Forestville (ville), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Décharge du Lac aux Cèdres, ruisseau dans Rimouski (ville), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 45" Nord; 68° 29' 47" Ouest.
Lac-des-Cèdres Nord, secteur résidentiel de Notre-Dame-du-Laus (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 06' 59" Nord; 75° 37' 36" Ouest.
Chemin du Lac-des-Cèdres, chemin dans Ferland-et-Boilleau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Chemin du Lac-des-Cèdres, chemin dans Saint-David-de-Falardeau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Chemin du Lac-des-Cèdres, chemin dans Larouche (Québec) (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Chemin du Lac-des-Cèdres, chemin dans Longue-Rive (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Chemin du Lac-des-Cèdres, chemin dans Saint-Malachie (municipalité de paroisse), MRC Bellechasse, Chaudière-Appalaches, au Québec.
Chemin du Lac-des-Cèdres, chemin dans Saint-Damien-de-Buckland (municipalité de paroisse), MRC Bellechasse, Chaudière-Appalaches, au Québec.
Forêt rare du Lac-des-Cèdres, écosystème forestier exceptionnel dans Baie-Trinité (Municipalité de village), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 22' 25" Nord; 67° 25' 48" Ouest.
Pont de Lac-des-Cèdres, pont dans Notre-Dame-du-Laus (municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 07' 16" Nord; 75° 37' 32" Ouest.
Rue du Lac-des-Cèdres, rue dans Saint-Alexis (Québec) (municipalité), MRC Montcalm (municipalité régionale de comté), Lanaudière, au Québec.
Rue du Lac-des-Cèdres, rue dans Saint-Hippolyte (Québec) (municipalité), MRC La Rivière-du-Nord, Laurentides (région administrative), au Québec.
Sentier du Petit-Lac-des-Cèdres, sentier dans Messines (Québec) (municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec.
Chemin du Petit-Lac-des-Cèdres Nord, chemin dans Messines (Québec) (Municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec.
Chemin du Petit-Lac-des-Cèdres Sud, chemin dans Messines (Québec) (municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec.
Lac du Ruisseau des Cèdres, lac dans Pohénégamook (ville), MRC Témiscouata, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 34' 34" Nord; 69° 21' 21" Ouest.